Slam bezeichnet:
 Slam (Album), Album der US-amerikanischen Band Dan Reed Network
 Slam (Band), Technoproduzentenduo
 Slam (Roman), Roman des britischen Schriftstellers Nick Hornby
 Slam (1998), US-amerikanisches Filmdrama des Regisseurs Marc Levin aus dem Jahr 1998
 Slam (2003), spanische Filmkomödie des Regisseurs Miguel Martí aus dem Jahr 2003
 Slam (2008), chinesisches Sportdrama des Regisseurs Jonathan Hua Lang Lim aus dem Jahr 2008
 Slam (2011), US-amerikanische Kurzfilmkomödie des Regisseurs Ron Moreno aus dem Jahr 2011
 Slam (Film), italienisches Drama von Andrea Molaioli aus dem Jahr 2016
 im Englischen die höchstwertigen Spiele bei den Kartenspielen Whist und Bridge
 eine Wurftechnik beim Basketball, siehe Dunking
 Poetry-Slam, einen literarischen Vortragswettbewerb
 Story Slam, einen literarischen Vortragswettbewerb
 Slam-Poetry, eine literarische Gattung
 Science-Slam, ein wissenschaftliches Kurzvortragsturnier

SLAM steht für:

 SLAM alternative music magazine, eine Musikzeitschrift
 Slam S.p.A., eine Firma für Segelbekleidung aus Genua
 Simultaneous Localization and Mapping, ein Problem in der Robotik
 Supersonic Low Altitude Missile, siehe Pluto (Marschflugkörper)
 AGM-84 Harpoon, ein amerikanischer Marschflugkörper
 Saint Louis Art Museum
 Signaling Lymphocytic Activation Molecule, eine Proteingruppe, siehe CD84
 Schnellladenetz für Achsen und Metropolen, siehe Elektromobilität#Ladesysteme

Abkürzung